Гадаг-Бетигери ():

 Гадаг-Бетигери — город в штате Карнатака, Индия.
 Гадаг-Бетигери — округ в штате Карнатака, Индия.